Jafari (sjiisme), religieuze stroming binnen het sjiisme
Ibrahim Jaafari (1947), Iraaks politicus
Peyman Jafari (1976), Nederlands-Iraans politicoloog